Deadline puede referirse a:

Películas 

 Dead Line, un thriller argentino de 2006 
 Deadline (película de 1948), un western estadounidense protagonizado por Sunset Carson 
 Deadline (película de 1971), una película sueca / danesa dirigida por Stellan Olsson
 Deadline (película de 1982), una película australiana protagonizada por Barry Newman
 Deadline (película de 1984), una película de terror protagonizada por Stephen Young
 Deadline (película de 1987), un drama de guerra protagonizado por Christopher Walken  
 Deadline (película de 1988), una película dramática de televisión protagonizada por John Hurt e Imogen Stubbs
 Deadline (película de 2001), un thriller sueco  
 Deadline(película de 2004), una película rodada en Pittsburgh  
 Deadline (película de 2005), una película bengalí dirigida por Atanu Ghosh
 Deadline (película de 2009), una película que protagoniza Brittany Murphy
 Deadline (película de 2012), una película protagonizada por Eric Roberts
 Deadline: Sirf 24 Ghante, una película de Bollywood de 2006  
 Deadline - U.S.A., también conocido como Fecha límite, un drama periodístico estadounidense de 1952 protagonizado por Humphrey Bogart

Juegos 
 [[Deadline (videojuego)]], una aventura de texto de 1982
 Deadline Games, una empresa desarrolladora de videojuegos danesa

 Literatura 
 Deadline (novela de Crutcher), una novela de 2007 de Chris Crutcher
 Deadline (novela de Grant), una novela de 2011 de Mira Grant
 "Deadline" (historia de ciencia ficción), una historia de 1944 de Cleve Cartmill

 Deadline Hollywood, una revista online''

Música 
 Deadline (banda estadounidense), una banda punk estadounidense que contó con el futuro miembro de Fugazi Brendan Canty
 Deadline (banda), un proyecto de rock/fusión de Bill Laswell con, entre muchos otros, Jonas Hellborg
 Deadine (álbum de Leftöver Crack y Citizen Fish), de Leftöver Crack y Citizen Fish, 2007  
 Deadlines (álbum de Arkells), 2007

Radio 
 Deadline (audio drama), un drama de audio de 2003 basado en la serie de televisión Doctor Who

Televisión 
 Deadline (serie de televisión de 1959), una serie estadounidense 
 Deadline (serie de televisión de 1995), una serie documental británica sobre la recopilación de noticias locales  
 Deadline (serie de televisión de 2000), una serie dramática estadounidense de 2000–2001 que trata sobre un periódico  
 Deadline (serie de televisión de 2007), una serie de realidad de celebridades británica

Enlaces externos